Die Liste der Mitglieder der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina für 2018 enthält alle Personen, die im Jahr 2018 zum Mitglied ernannt wurden. Insgesamt gab es 49 neu gewählte Mitglieder.

Neu gewählte Mitglieder

Literatur 
 
 
 
 
 
 
 Leopoldina Neugewählte Mitglieder 2018  Halle (Saale) 2019 (PDF; 4,6 MB)
 Leopoldina Jahrbuch 2018 Halle (Saale) 2019 (PDF; 9,2 MB)

Weblinks 
 Mitgliederverzeichnis auf leopoldina.org

Liste (Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina)